Hiroji Imamura (1949) – ex calciatore giapponese
Hitoshi Imamura (1889-1968) – generale giapponese
Shōhei Imamura (1926-2006) – regista e sceneggiatore giapponese
Shun Imamura (1987) – pallavolista giapponese